Radio Campus Orléans est une station de radio associative française, gérée par l'association éponyme, émettant depuis le campus universitaire d'Orléans (Loiret).

Histoire 
Radio Campus Orléans est créée fin 1993 et émet pour la première fois le  sur la fréquence de 106,5 MHz. Sa création n’a pas coïncidé avec un appel à candidature de 5 ans. 

D’autorisations provisoires d’émettre de 6 mois en autorisations de 6 mois reconduites, la station obtient en , après une période de plusieurs mois sans diffuser, une autorisation d’émettre de 5 ans. En , Radio Campus Orléans reprend son émission sur la fréquence de 88,3 MHz. 

La station a fêté ses 10 ans en octobre 2004 ; elle regroupait alors 120 personnes (étudiantes ou non) dont une cinquantaine d’animateurs musicaux, une quinzaine de journalistes et les dirigeants. 

Radio Campus Orléans a fêté ses 20 ans en  en organisant une sorte de mini-festival.

Affiliations 
Radio Campus Orléans est membre du réseau Radio Campus France ainsi que de divers réseaux de la culture orléanaise, notamment la FRACA-MA, le 108 rue de Bourgogne et L'Astrolabe (salle de musiques actuelles).

Grille d'antenne 
La grille d'antenne de Radio Campus Orléans est composée d'émissions quotidiennes préparées par la rédaction, de programmes thématiques, de magazines culturels et d'un fil musical alternatif et éclectique.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Radio locale française
 Université d'Orléans
 Domaine universitaire d'Orléans-La Source
 Orléans-la-Source

Liens externes 
 
 Site de Radio Campus France

Radio à Orléans
Station de radio locale en France
Station de radio à Orléans
Université d'Orléans
Station de radio en français
Station de radio associative
Station de radio fondée en 1993
Orléans
Association ou organisme ayant son siège en Centre-Val de Loire